Nieuwe Nationale Partij, een voormalige Nederlandse politieke partij
Nuwe Nasionale Party, een Zuid-Afrikaanse politieke partij
Nederlandse Nieuwsblad Pers, een Nederlandse branchevereniging voor lokale nieuwsmedia